Хјустон има више значења:
 Хјустон, град је у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Хјустон (Алабама), је округ у америчкој савезној држави Алабама
 Округ Хјустон (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Саут Хјустон, град је у америчкој савезној држави Тексас

 Витни Хјустон, америчка певачица
 Џон Хјустон, амерички филмски режисер и глумац
 Ален Хјустон, амерички кошаркаш
 Анџелика Хјустон, америчка глумица
 Волтер Хјустон, канадско-амерички глумац
 Сем Хјустон, амерички државник, политичар и војник